Westerreide, een verdronken dorp in de Dollard
Oosterreide, een verdronken dorp in de Dollard
Punt van Reide
Reider Ae, een voormalige rivier in het Dollardgebied